Roxboro ist der Name von:

 Roxboro (Quebec), ein Teil des Stadtteils Pierrefonds-Roxboro in Montreal in Kanada
 Roxboro (North Carolina), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Roxboro (Limerick), ein Gebiet von Limerick City in Irland
 Roxboro (Calgary), ein Stadtteil von Calgary in Kanada
 Roxboro (Washington), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Roxborough
 Roxburgh (Begriffsklärung)